Хаим ха-Леви Соловейчик (; род. 1853, Воложин — 30 июля (21 ава) 1918, Отвоцк, Польша) — главный раввин Брест-Литовска, автор книги «Хидушей рабену Хаим ха-Леви», один из крупнейших раввинов Белоруссии и создатель новаторского метода изучения Талмуда, названного «брестским». Сын Йосефа Дова Соловейчика

Биография 
Родился в известной раввинской семье Соловейчик. Его отцом был Йосеф Дов Соловейчик (Бейт Алеви), а матерью — дочь Ицхока из Воложина. Учился у своего отца, а затем в Воложинской иешиве, где с 1873 года а с 1880 года и до 1892 года, когда иешива была закрыта, возглавлял её.

Взял в жёны дочь раввина Рефаэля Шапиро, главы Воложинской иешивы, женой которого была дочь Нацива из Воложина. После кончины отца, раввина Бреста, раввина Хаима пригласили занять его место, и он возглавил брестскую иешиву, начав преподавать Талмуд по своему новаторскому методу.

Многократно участвовал в съездах российских раввинов и старался улучшить материальное положение евреев. Его общественные взгляды были резко консервативными, он выступал против сионистского движения, поддерживал старый ишув, отрицательно смотрел на создание училищ для евреев со светским образованием. Был среди учредителей движения Агудат Исраэль в 1913 году. В то же время ему часто приписывается следующая фраза: «Сионисты не отводят евреев от Торы чтобы создать государство, наоборот, государство им нужно именно для того чтобы отвести евреев от Торы». И указывают ссылку: Книга «Мишкенойс hо-роим» Нью Йорк, 5740. том I, стр. 269. Но, данная книга принадлежит перу совсем иного человека, и вышла лишь в 1980 году. Так что многие считают эту фразу приписанной его имени после смерти.

По характеру раввин Хаим Соловейчик отличался ставшей легендарной терпимостью, добротой и милосердием.

Во время Первой мировой войны переехал в Минск, затем в Варшаву, а после в Отвоцк, где скончался в возрасте 65 лет. Похоронен на еврейском кладбище в Варшаве возле своего дяди и деда своей жены.

Семья 
У рава Хаима родилось 2 сына. Старший Моше — был раввином в нескольких местечках Белоруссии, а затем главой иешивы при семинаре Ицхака Элхана (Иешива-Юниверсити) в Нью-Йорке. Младший Ицхак Зеэв — наследовал место отца на посту главы брестской иешивы и на должности брестского раввина, став впоследствии крупнейшим религиозным авторитетом в Израиле.

Книги 
При жизни раввин Соловейчик не опубликовал ни одной работы, а его идеи и его метод преподавания распространялись изустно между учениками иешив. И только малую часть своих работ, которые он считал абсолютно проверенными, Соловейчик записал, и эти записи были изданы уже после его смерти под названием «Хиддушей раббену Хаим ха-Леви» («Новеллы нашего учителя Хаима ха-Леви»). Эта книга стала основополагающей для обучения в литовских иешивах.

Брестский метод 
Метод изучения Галахи, который развил рав Соловейчик, требует аналитического изучения текста и предпочитает углублённое изучение одной темы (и’юн) приобретению общих познаний по разным темам без углубления в них (б’киут) (глубина изучения предпочтительнее широты). Метод Соловейчика требует имманентного понимания текста, а не его интерпретации при помощи сравнения с другими текстами, изучения всех существующих мнений по данному вопросу, даже не принятых окончательно, и понимания их основной идеи, противопоставляя такой подход классическому, цель которого — извлечение практических следствий из данной галахи. Метод также предусматривает сравнение разным мест в Талмуде, касающихся данной темы, и вывода общего для всех знаменателя, — в целом отдавая предпочтение анализа синтезу. Наиболее популярный критерий при анализе Талмуда или галахот — проведение различия между обязанностями человека (гавра) и обязанностями, связанными с предметом (хефца).

Метод Соловейчика изначально применялся только в его иешиве, однако благодаря усилению авторитета брестских раввинов в Польше и затем в Израиле, метод стал доминирующим в большинстве иешив «литовского типа». Следствием этого стало определённое пренебрежение ценностью эрудиции как цели образования и отрыв обучения от практических целей (в частности, от вынесения галахических постановлений).

Примечания

Ссылки 
 
 Соловейчик, Хаим (Брискер)
 Рав Хаим Соловейчик

Ахароним
Раввины Белоруссии
Персоналии:Брест
Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)